Братська могила радянських воїнів у селі Чернявщина Чернявщинської сільської ради Юр’ївського району Дніпропетровської області.

Історія 
Братська могила радянських воїнів знаходиться у центрі села, на громадянському кладовищі. Похований невідомий воїн, який загинув у кінці лютого 1943 року в оборонних боях за село. У 1985 році на могилі встановили обеліск. Площа під пам’яткою — 5 × 4 м.

Персоналії 
Прізвище воїна невідоме.

Додаток 
Поховання та територія пам’ятки упорядковані.

Джерела 
 Матеріали кімнати бойової слави Чернявщинської середньої школи.

Посилання 
 Вікіпедія:Вікі любить пам'ятки/Дніпропетровська область/Юр'ївський район

Братські могили
Цвинтарі Дніпропетровської області